Peter Bourgaut (né le  à Tours) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils d'Yvon Bourgaut également ancien joueur.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière en senior avec Le Havre dans la Division 2. Il débute avec l'effectif de Rouen en 2007-2008. Les Dragons remportent la Ligue Magnus. Il signe aux Diables Rouges de Briançon en 2009-2010. Grenoble bat 1-0 les Diables Rouges lors du Match des Champions à Mulhouse. Rouen vainqueur de la Coupe de la Ligue éliminent les diables rouges en demi-finale. Le , les briançonnais décrochent la Coupe de France 2010 contre Rouen 2-1 aux tirs au but au Palais omnisports de Paris-Bercy. Il s'agit du premier titre majeur remporté par le club haut-alpin. Bourgaut inscrit ses premiers points au plus haut niveau français, son premier but étant marqué contre Strasbourg le .

Lors de l'intersaison 2010-2011, le club connaît de graves problèmes financiers avant d'être sauvé et maintenu en Ligue Magnus lors du mois d'août. Les joueurs dont Bourgaut acceptent de baisser leurs salaires et décident de poursuivre l'aventure avec les Diables Rouges. Rajeunie, l'équipe réalise un beau parcours en Coupe de la Ligue avant de s'incliner en finale contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 en prolongation.

Au cours de la Coupe de la ligue 2011-2012, les Diables Rouges, premiers de la poule D, éliminent ensuite Chamonix puis Rouen pour atteindre la finale de l'épreuve. Le match se dispute sur la glace de Méribel où ils comptent cinq défaites en finale de Coupe de la ligue et de Coupe de France. Après trois échecs à ce stade de la compétition, les Briançonnais l'emportent 4-1 face aux Pingouins de Morzine-Avoriaz et décrochent la première Coupe de la Ligue de leur histoire.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Dock's du Havre|| Division 2|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Dock's du Havre || Division 2 || 17|| 2|| 6|| 8|| 4|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Dock's du Havre || Division 2 || 15|| 4|| 7|| 11|| 6|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 0|| 0||0 || 2
|-
| 2008-2009|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus|| 16|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 6|| 5|| 11|| 10|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 1|| 8|| 9|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 3|| 3|| 6|| 8|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25|| 2|| 4|| 6|| 10|| 8|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 20|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 3|| 8|| 11|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26 || 5 || 5 || 10 || 18 || 10 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Diables rouges de Briançon ||  Division 1 || 24 || 13 || 28 || 41 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Diables rouges de Briançon || Division 1 || 26||7||21||28||12||5||2||1||3||4
|-
| 2018-2019 || Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 4 || 13 || 17 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 6 || 13 || 19 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2020-2021|| Remparts de Tours || Division 1 || 12 || 5 || 7 || 12 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 7 || 10 || 17 || 16 || 6  || 2 || 2 || 4 || 0

| 2004-2005 || Dock's du Havre || CdF || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2005-2006 || Dock's du Havre || CdF || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || Dock's du Havre || CdF || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdF || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdlL || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdF || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdlL || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2009-2010 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 6|| 0|| 2|| 2 || 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2011-2012 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 6|| 1|| 5|| 6|| 14|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 3|| 3|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 4||1 || 5|| 0
|-
| 2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1|| 5|| 0|| 1|| 1||  2||-1||align="left"| Quatrième de la division I groupe A

Références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Tours
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Diables rouges de Briançon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire